Irecê (microregio): een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia,
 Irecê (gemeente): een gemeente in deze microregio.